«Машина времени в джакузи» () — американская комедия 2010 года.

Сюжет 
Трое лучших друзей и племянник одного из них, не в самом лучшем состоянии, решают немного отвлечься от горестных мыслей и отправиться на горнолыжный курорт, где они в середине 80-х провели свои самые незабываемые дни. Но на этот раз делать там нечего: курорт в запустении, в гостинице скучно и уныло, а в номере сломано джакузи.

И так бы они и провели свои выходные, но случилось чудо и джакузи заработало. Но кто же знал чем это всё обернётся? Оказалось, что джакузи волшебное и это — машина времени, которая отправила их всех в 1986 год. Друзья, из опасений перемен в своём будущем, решают снова повторить все свои приключения, но это оказывается непросто…

В ролях

Саундтрек 

 «Turn Up the Radio» — Autograph
 «Heaven’s Sake» — Perfect
 «About to Burst» — Ken Tamplin
 «My Block» — Cham Pain
 «Mystery» — The Little Wands
 «Occam’s Razor» — Ocha la Rocha
 «Venus» — The Jerry Ross Symphosium
 «Cubicle» — The Ultra-Infidels
 «The Stripper» — David Rose
 «Louder than a Bomb» — Public Enemy
 «Kickstart My Heart» — Mötley Crüe
 «Perfect Way» — Scritti Politti
 «The Safety Dance» — Men Without Hats
 «I Can’t Wait» — Nu Shooz
 «What You Need» — INXS
 «Modern Love» — David Bowie
 «Smooth Up in Ya» — Bullet Boys
 «I Heard a Rumor» — Ghost Swami
 «Push It» — Salt N Pepa
 «Talk Dirty to Me» — Poison
 «Obsession» — Animotion
 «I Want to Know What Love Is» — Foreigner
 «Cry Tough» — Poison
 «Bring on the Dancing Horses» — Echo and the Bunnymen
 «Keep Your Eye on the Money» — Mötley Crüe
 «Bar Bet» — Jake Monaco
 «(I Just) Died in Your Arms» — Cutting Crew
 «Skin I’m In» — Static Revenger featuring Luciana
 «Save it For Later» — The English Beat
 «True» — Spandau Ballet
 «I Will Dare» — The Replacements
 «Careless Whisper» — Craig Robinson
 «Jessie’s Girl» — Craig Robinson
 «Let’s Get It Started» — Craig Robinson
 «Blind Man» — Newton Talks
 «» — Mötley Crüe
 «Bizarre Love Triangle» — New Order
 «Patrolio» — Jake Monaco
 «Hero» — Enrique Iglesias
 «Yes Man» — The Little Wands
 «Once in a Lifetime» — Talking Heads

Ссылки 

 Официальный сайт фильма
 
  

Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы MGM
Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Фантастические комедии США
Фантастические фильмы 2010 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2010 года
Фильмы с музыкой Кристофа Бека